Іній — шар кристалів льоду, що утворюється на горизонтальних поверхнях шляхом сублімації водяної пари внаслідок їх радіаційного вихолоджування до від'ємних температур.
 «Іній» — кінофільм 2017 року, режисер Шарунас Бартас.
 Іній () — суперлиходійка у коміксах DC Comics.